Robert "Bob" Pearson, född cirka 1935, var en Air Canada-pilot som klarade av att via glidflygning landa en Boeing 767. Händelsen inträffade den 23 juli 1983 under en flygning från Montréal till Edmonton, där Pearson lyckades nödlanda planet helt utan bränsle på en före detta flygbas vid Gimli i Manitoba nära Winnipeg. Samtliga ombordvarande överlevde, en del med lindrigare skador (som kom av nödevakueringen).

Pearsons andrepilot hette Maurice Quintal. De assisterades i cockpit av Air Canadas flygtekniker Rick Dion som av en slump befann sig ombord som passagerare med sin familj. En annan tursam omständighet var att Pearson hade erfarenhet från segelflyg och han utförde en bromsmanöver i luften som görs inom segelflyg men som man annars inte försöker sig på för stora plan. Quintal kände också till flygbasen från sin värnplikt.

Att bränslet helt plötsligt tog slut i luften berodde på fel på bränslemätaren och en felberäkning vid tankningen i Montréal innan start.

Händelsen har blivit bok: Flight 143 från Montreal av William Hoffer & Marilyn Mona Hoffer, samt film Falling from the sky 1995 med William Devane i rollen som Bob Pearson. I denna film gör även Bob Pearson själv en bi-roll som examinator för flygsimulator-test.

Källor 
 Boken: "Flight 143 från Montreal"
 Film: "Falling from the sky"
 Tv-programmet "Air Crash Investigation" som visas på National Geographic Channel
 Toronto Pearson International Airport
 http://en.wikipedia.org/wiki/Gimli_Glider
 http://hakanssonshideaway.spaces.live.com/Blog/cns!C64F31510B725F8C!275.entry

Piloter
Födda 1935
Levande personer
Män